Наде́жда Ви́кторовна Бесфами́льная (род. , Москва) — советская легкоатлетка, бронзовый призёр Олимпийских игр.

Спортивная карьера 
Лёгкой атлетикой занималась с 1964 года. В 1967 году — мастер спорта СССР, в 1971 году — мастер спорта СССР международного класса. С 1969 года входила в сборную СССР.

Тренировалась под руководством Зои Евсеевны Петровой.

В 1972 году Надежда Бесфамильная приняла участие в Олимпийских играх в Мюнхене, где заняла 5 место в полуфинальном забеге на 200 метров и 5 место в составе эстафетной четвёрки 4×100 метров.

На Олимпиаде 1976 года в Монреале Бесфамильная завоевала бронзовую медаль в эстафете 4×100 метров вместе с Татьяной Пророченко, Людмилой Маслаковой и Верой Анисимовой. В личных соревнованиях она выступила на дистанциях 100 и 200 метров, но в финал на попала.

Чемпионаты СССР 
13-кратная чемпионка СССР (1969—1976), дважды — в 1971 и 1972 — она выигрывала по три дистанции.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции СССР
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1976 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1972 года